Henrique I da Germânia (876–936) — duque da Saxónia a partir de 912 e rei dos germanos a partir de 919; cognominado "o Passarinheiro"
Henrique I da Baviera (919/921—955) — duque da Baviera
Henrique I de França (1008–1060) — rei dos Francos a partir de 1031
Henrique I de Inglaterra (1068–1135) — rei de Inglaterra a partir de 1100
Henrique I de Champanhe (1126–1181) — conde de Champanhe e de Brie a partir de 1152; cognominado "o Liberal"
Henrique II de Champanhe (I de Jerusalém; 1166–1197) — conde de Champanhe e de Brie a partir de 1181; rei de Jerusalém a partir de 1192
Henrique I de Brabante (1165–1235) — conde de Bruxelas a partir de 1179, marquês de Antuérpia e duque da Baixa-Lotaríngia a partir de 1190; cognominado "o Corajoso"
Henrique da Flandres (I de Constantinopla; 1176–1216) — segundo imperador do Império Latino de Constantinopla, também conhecido como Henrique I de Hainaut
Henrique I de Baden-Hachberg (Ca. 1180-1231) - primeiro marquês de Baden-Hachberg
Henrique I de Castela (1204–1217) —rei de Castela a partir de 1214
Henrique I de Chipre (1217–1253) — rei de Chipre a partir de 1218; cognominado "o Gordo", também conhecido como Henrique de Lusignan
Henrique I de Navarra (1244–1274) — rei de Navarra, conde de Champagne e de Brie (como Henrique III) a partir de 1270; cognominado "o Gordo"
Henrique I de Portugal (1512–1580) — rei de Portugal a partir de 1578
Henrique I de Guise (1550–1588) — príncipe de Joinville, duque de Guise, conde d'Eu; conhecido como "O Balafré" ("com Cicatriz no Rosto")
Henri Christophe (Henrique I do Haiti; 1767–1820) — presidente e depois rei do Haiti

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história